Mukhopadhyay (bengalisch: , ) ist ein bengalischer Familienname. Er taucht häufig in den anglisierenden Kurzformen Mukherjee, Mukherji oder Mukerji, aber auch als Mukharjee oder Mukharji bis hin zu Mookherjee auf.

Namensträger 
 Ayan Mukerji (* 1983), indischer Filmregisseur

 Asit Krishna Mukherji (1905–1982), indische Schriftstellerin
 Bharati Mukherjee (1940–2017), indisch-US-amerikanische Schriftstellerin
 Binode Behari Mukherjee (1904–1980), indischer Künstler
 Bratindra Nath Mukherjee (1934–2013), indischer Historiker
 Dhan Gopal Mukerji (1890–1936), indisch-US-amerikanischer Schriftsteller
 Dev Dev Mukerji (1903–1937), indischer Zoologe
 Gyan Mukherjee (1909–1957), indischer Filmregisseur
 Hrishikesh Mukherjee (1922–2006), indischer Filmregisseur
 Joy Mukherjee (1939–2012), indischer Schauspieler
 Joybrato Mukherjee (* 1973), deutscher Anglist und Hochschulpolitiker
 Kajol Mukherjee (* 1974), indische Schauspielerin
 Neel Mukherjee (* 1970), indischer Autor
 Nikil Mukerji (* 1981), deutscher Philosoph

 Prabhat Mukherjee (1917–1997), indischer Filmregisseur und Schauspieler
 Pranab Mukherjee (1935–2020), indischer Politiker und Staatspräsident
 Ram Mukherjee (1933–2017), indischer Filmregisseur
 Rani Mukerji (* 1978), indische Schauspielerin
 Savitri Devi Mukherji (1905–1982), Schriftstellerin
 Sharada Mukherjee (1919–2007), indische Politikerin
 Sashadhar Mukerji (1909–1990), indischer Filmproduzent
 Shomu Mukherjee (1943–2008), indischer Filmproduzent und Regisseur
 Siddhartha Mukherjee (* 1970), indisch-US-amerikanischer Mediziner und Autor
 Soma Mukhopadhyay, indische Entwicklerin einer Methode zur Kommunikation mit Autisten 
 Subodh Mukherjee (1921–2005), indischer Filmregisseur und Produzent
 Subroto Mukerjee (1911–1960), indischer General
 Syama Prasad Mukherjee (1901–1953), indischer Politiker
 Tanishaa Mukerji (* 1978), indische Schauspielerin
 Tito Mukhopadhyay (* um 1988), indischer Autist, Sohn von Soma Mukhopadhyay 

Familienname